Кели Камалелехуа Смит (; Хонолулу, Хаваји, 13. октобар 1962 — Хјустон, Тексас, 12. јул 2020), познатија под уметничким именом Кели Престон (), била је америчка глумица и модел.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1980-е
|-
| 1980. || Хаваји 5-0 || -{Hawaii Five-O}- || Венди || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1982. || — || -{Capitol}- || Џилијан Макендлес || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=7| 1983. || — || -{Quincy, M.E.}- || Џинџер Ривс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{The Renegades}- || Лиса Прајмус || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Десет минута до поноћи || -{10 to Midnight}- || Дорин ||
|-
| — || -{CHiPs}- || Ана || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn}- || Дајана ||
|-
| Кристина || -{Christine}- || Розен ||
|-
| — || -{Lone Star}- || црвенокоса || 
|-
| 1983—1984. || — || -{For Love and Honor}- || Мери Ли || ТВ серија, 12 еп.
|-
| rowspan=2| 1984. || — || -{Riptide}- || Шери Мејерс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Плави гром || -{Blue Thunder}- || Ејми Бредок || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 1985. || — || -{Mischief}- || Мерилин Маколи ||
|-
| Тајни обожавалац || -{Secret Admirer}- || Дебра Ен Фимпл ||
|-
| rowspan=2| 1986. || Свемирски камп || -{SpaceCamp}- || Тиш Емброуз ||
|-
| — || -{52 Pick-Up}- || Синтија Фрејзер ||
|-
| rowspan=3| 1987. || — || -{Love at Stake}- || Сара Ли ||
|-
| — || -{A Tiger's Tale}- || Ширли Батс ||
|-
| Амазонке на Месецу || -{Amazon Women on the Moon}- || Вајолет ||
|-
| rowspan=2| 1988. || — || -{Spellbinder}- || Миранда Рид ||
|-
| Близанци || -{Twins}- || Марни Мејсон ||
|-
| 1989. || Стручњаци || -{The Experts}- || Бони ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1990. || — || -{Tales from the Crypt}- || Линда || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 1991. || Бежи || -{Run}- || Карен Ландерс ||
|-
| Савршена невеста || -{The Perfect Bride}- || Лора ||
|-
| 1992. || Само ти || -{Only You}- || Аманда Хјуз ||
|-
| 1993. || — || -{American Clock}- || Дајана Марли ||
|-
| rowspan=3| 1994. || — || -{Double Cross}- || Вира Бланчард ||
|-
| — || -{Cheyenne Warrior}- || Ребека Карвер ||
|-
| — || -{Love Is a Gun}- || Џин Стар ||
|-
| rowspan=2| 1995. || Чекајући Правог || -{Waiting to Exhale}- || Кетлин ||
|-
| Госпођа Манк || -{Mrs. Munck}- || млада Роуз Манк ||
|-
| rowspan=5| 1996. || Од сумрака до свитања || -{From Dusk till Dawn}- || водитељка вести Кели Хоуг ||
|-
| Грађанка Рут || -{Citizen Ruth}- || Рејчел ||
|-
| — || -{Curdled}- || Кели Хог ||
|-
| — || -{Little Surprises}- || Џинџер ||
|-
| Џери Магвајер || -{Jerry Maguire}- || Ејвери Бишоп ||
|-
| rowspan=2| 1997. || Луди од љубави || -{Addicted to Love}- || Линда ||
|-
| Немамо шта да изгубимо || -{Nothing to Lose}- || Ен Бим ||
|-
| rowspan=2| 1998. || Свети човек || -{Holy Man}- || Кејт Њуел ||
|-
| Џек Фрост || -{Jack Frost}- || Габи Фрост ||
|-
| 1999. || Између љубави и игре || -{For the Love of Game}- || Џејн Обри ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2000. || Бојно поље Земља || -{Battlefield Earth}- || Черк ||
|-
| 2000. || — || -{Bar Hopping}- || Биби ||
|-
| rowspan=2| 2001. || Кад тата позове || -{Daddy and Them}- || Роуз ||
|-
| — || -{Fear Factor}- || Кели Престон ||
|-
| rowspan=3| 2003. || Стјуардесе у акцији || -{View from the Top}- || Шери ||
|-
| Све што девојка може пожелети || -{What a Girl Wants}- || Либи Рејнолдс ||
|-
| Мачак са шеширом || -{The Cat in the Hat}- || Џоун Волден ||
|-
| rowspan=3| 2004. || — || -{Eulogy}- || Луси Колинс ||
|-
| — || -{Return to Sender}- || Сузан Кенан ||
|-
| Џои || -{Joey}- || Дона ди Грегорио || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=2| 2005. || Дебела глумица || -{Fat Actress}- || Квин Тејлор Скот ||
|-
| Гимназија за хероје || -{Sky High}- || Џоси Стронгхолд / Џетстрим ||
|-
| 2006. || — || -{Broken Bridges}- || Ејнџела Делтон ||
|-
| 2007. || Смртна казна || -{Death Sentence}- || Хелен Хјум ||
|-
| rowspan=4| 2008. || — || -{Struck}- || Триста || кратки филм
|-
| Медијум || -{Medium}- || Меган Дојл || ТВ серија, 4 еп.
|-
| Десети круг || -{The Tenth Circle}- || Лора Стоун || 
|-
| — || -{Suburban Shootout}- || Камила Дајмонд || 
|-
| 2009. || Маторе џукеле || -{Old Dogs}- || Вики Грир ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=2| 2010. || Последња песма || -{The Last Song}- || Ким Милер ||
|-
| Казино Џек || -{Casino Jack}- || Пем Абрамоф ||
|-
| rowspan=2| 2013. || — || -{The Stafford Project}- || Табита || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Adopted}- || Кери ||
|-
| 2016. || Место злочина: Сајбер || -{CSI: Cyber}- || Грир Латимор || ТВ серија, 3 еп.
|-
| 2018. || Готи || -{Gotti}- || Викторија Готи ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2021. || — || -{Off the Rails}- || Каси || постхумно издато
|}

Спотови 
 -{Maroon 5}- — -{She Will Be Loved}- (2004)

Извори

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1962.
Умрли 2020.
Америчке глумице
Америчке манекенке
Људи под псеудонимом
Умрли од рака